IAS steht für:

 Flughafen Iași, Rumänien (IATA-Code)
 Indian Administrative Service
 Indicated Air Speed, angezeigte Fluggeschwindigkeit
 Individuelle Anaerobe Schwelle (auch IAnS), siehe Anaerobe Schwelle#Individuelle anaerobe Schwelle
 Interactive Application System, ein Betriebssystem für PDP-11-Rechner der Firma Digital Equipment Corporation
 Internal Audit Service, Interner Auditdienst der Europäischen Kommission
 International Accounting Standards, Regelwerk zur Rechnungslegung
 International AIDS Society, wissenschaftliche Fachgesellschaft, siehe englische Wikipedia
 International Association of Sedimentologists
 Internationale Amateur-Sternwarte in Namibia (Afrika)
 Internationaler Antwortschein, ein Gutschein für Antwortbriefe
 Institut für Afrika-Studien der Universität Bayreuth
 Institute for Advanced Study, ein Institut für Grundlagenforschung in Princeton
 Instituto Ayrton Senna, gemeinnützige Stiftung in Brasilien
International Allelopathy Society, internationale wissenschaftliche Gesellschaft

ias steht für
 ias Stiftung (ursprünglich Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung), Dach des Unternehmensverbunds ias-Gruppe

Abkürzung